Vermessenheit wird oft gleichbedeutend (synonym) verwendet für:
 Selbstüberschätzung, eine Fehleinschätzung eigenen Könnens
 Hochmut, eine Haltung, die Wert oder Fähigkeiten der eigenen Person besonders hoch veranschlagt
 Übermut, eine Form der Leichtfertigkeit
 Hybris, extreme Form der Selbstüberschätzung oder auch des Hochmuts